Noordplein (Amsterdam)
 Noordplein (Brussel)
 Noordplein (Rotterdam)

Zie ook
 Willem van Noortplein